Grande ima više značenja:
 Grande
 Grande, Treviso
 Grande, Vicenza